Gebirgsbahn steht für: 
 Gebirgsbahn, ein Bahnstreckentyp
 umgangssprachlich für die Bahnstrecke L%C3%BCneburg%E2%80%93Soltau
 Gebirgsbahn (Phantasialand), eine Achterbahn